Чемпионат Европы по софтболу среди мужчин — международный турнир мужских национальных софтбольных сборных, проводимый под эгидой Европейской федерации софтбола (ESF).
 
Первый чемпионат прошёл в 1993 году с участием 5 национальных сборных. Система проведения соревнований включает в себя групповой раунд и плей-офф. В последнем из состоявшихся чемпионатов (в 2021) приняли участие 9 команд, на предварительном этапе проведшие однокруговой турнир. Две лучшие вышли в финал и разыграли первенство. 3-я и 4-я команды определили бронзового призёра. В финале сборная Чехии со счётом 4:2 выиграла у Дании.  

Периодичность проведения соревнований с 2008 — раз в два года по чётным годам. Чемпионат 2020 из-за пандемии CJVID-19 был перенесён на 2021 год.

Всего призёрами прошедших 15 чемпионатов становились национальные сборные 6 стран, а чемпионский титул выигрывали 3 из них — Чехия (11 раз), Нидерланды (3) и Дания (1).

Принимали европейское первенство 5 стран: Чехия — 7 раз, Нидерланды — 3, Дания и Бельгия — по 2, Италия — один раз.

Призёры

Медальная таблица

Участники и результаты

См. также 
 Софтбол
 Европейская федерация софтбола
 Чемпионат Европы по софтболу среди женщин

Ссылки 
 Чемпионаты Европы по софтболу среди мужчин на сайте ESF
  (чемпионы и призёры чемпионатов Европы среди мужчин за 1993—2021)

Софтбольные соревнования
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1993 года
Софтбол